Niemcy:
 Geeste – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Geeste – rzeka